En Pologne, Rusocice peut désigner :
 Rusocice, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Rusocice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.